Мужская сборная Хорватии по водному поло — национальная ватерпольная команда, представляющая Хорватию на международной арене. Команда была образована в 1992 году после распада Югославии. Наивысшими достижениями в истории независимой Хорватии являются золотые медали, завоёванные на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионатах мира по водным видам спорта (2007, 2017)

История 
Первым крупным турниром для сборной Хорватии после распада Югославии стал чемпионат Европы 1993 года, где ей удалось занять лишь 5-е место. Довольно быстро хорватам удалось стать одной из сильнейших ватерпольных сборных мира и уже в 1996 году балканская сборная вышла в финал Олимпийских игр, где в упорной борьбе уступила испанской сборной. В 1999 году хорваты впервые стали призёрами континентального первенства, завоевав серебряные медали чемпионата Европы. С начала 2000-х результаты сборной пошли на спад и долгое время хорватам не удавалось дойти даже до полуфинала крупных международных турниров. В 2007 году сборная Хорватии впервые стала чемпионом мира и в дальнейшем на протяжении 5-ти мировых первенств балканцы не опускались ниже 3-го места. Самого крупного успеха в своей истории хорваты добились в 2012 году, когда в финале олимпийского турнира они обыграли сборную Италии 8:6 и стали обладателями золотых медалей Олимпийских игр. В 2017 году на чемпионате мира по водным видам спорта сборная повторила успех 2007 года и во второй раз стала чемпионом мира, победив в финале венгров со счётом 8:6.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 
 1993 — 5-е место
 1995 — 4-е место
 1997 — 4-е место
 1999 — 
 2001 — 4-е место
 2003 — 
 2006 — 7-е место
 2008 — 4-е место
 2010 — 
 2012 — 9-е место
 2014 — 5-е место
 2016 — 7-е место
 2018 —

Кубок мира 
 1995 — 6-е место
 1997 — 8-е место
 1999 — не прошли
 2002 — 8-е место
 2010 — 
 2014 —

Мировая лига 
 2002 — 7-е место
 2003 — не участвовали
 2004 — не участвовали
 2005 — 4-е место
 2006 — не прошли
 2007 — не прошли
 2008 — не прошли
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — 
 2012 — 
 2013 — не прошли
 2014 — не прошли
 2015 — 
 2016 — не прошли
 2017 —

Средиземноморские игры 
 1993 — 
 1997 — 
 2001 — 5-е место
 2005 — 4-е место
 2009 — 4-е место
 2013 —

Текущий состав 
Состав сборной Хорватии на чемпионате мира 2015 года

Ссылки 
 Федерация водного поло Хорватии

Хорватия
Водное поло
Водное поло в Хорватии